Sun Yue pode se referir a:
 Sun Yue (basquetebolista) (1985), jogador de basquete chinês
 Sun Yue (jogadora de vôlei) (1973), jogadora de vôlei chinesa
 Sun Yue (cantora), cantora chinesa

Desambiguações de antropônimos